«Фореста» () — румынский футбольный клуб из города Сучава, выступающий в румынской Лиге III. Основан в 1946 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Арени», вмещающем 12 500 зрителей.

История

История выступлений

Ссылки 
 Профиль ФК «Фореста» на frf.ro 
 Профиль ФК «Фореста» на liga2.ro  
 Профиль ФК «Фореста» на campionate.ro 
 Сайт болельщиков

Примечания 

Футбольные клубы Румынии